Алекса́ндр Алекса́ндрович Фроло́в (род. 19 июня 1982 года, Москва, СССР) — российский хоккеист, нападающий. чемпион мира 2009 года, чемпион России 2005 года. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился и вырос в Москве в семье инженеров. Азы хоккея получал, начиная со второй половины 1980-х по 1990-е годы, в московском детском хоккейном клубе-школе «Дискавери» (он же, позже, СДЮШОР «Русь»). Благодаря своему стремлению и тяге к познанию хоккея семилетний Саша стал здорово выделяться среди таких же юных игроков, что стало основанием для приглашения в дополнительный состав хоккейной школы московского «Спартака» («Спартак»-2), где он и продолжил, уже в 1990-е годы, движение в сторону основного состава и далее, окончательно избрав хоккей своей будущей профессиональной карьерой. С 2011 по 2016 годы состоял в отношениях с российской певицей и актрисой Юлией Началовой.

Имеет дочь от первого брака — Александру.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». В основном составе «Спартака» сыграл один матч в сезоне 1998/1999. Затем выступал за фарм-клуб ярославского «Торпедо» в российской первой лиге. В первом раунде драфта НХЛ 2000 года был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» под общим 20-м номером. Фролов остался в России ещё на два сезона, подписав контракт с московским клубом высшей лиги «Крылья Советов». В сезоне 2000/2001 Фролов вместе с клубом пробились в Суперлигу.

В июле 2002 года Фролов подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». 25 октября в седьмой игре за «королей» Фролов забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» — гол стал победным в матче. Фролов закончил свой первый сезон с 31 очком (14 голов и 17 передач). В сезоне 2003/2004 за 77 игр в регулярке Фролов набрал 48 очков (24 гола и 24 передачи). В сезоне 2004/2005 Фролов вернулся в российскую Суперлигу из-за локаута в НХЛ. Он начал сезон в московском ЦСКА, однако под конец сезона перебрался в «Динамо» (Москва), став в его составе чемпионом России 2005 года.

Фролов стал ограниченно свободным агентом. В августе 2005 года подписал с «Лос-Анджелес Кингз» пятилетний контракт на сумму $14,5 млн. В сезоне 2005/2006 он сделал свой первый хет-трик в НХЛ — 13 ноября 2005 года в матче против «Коламбуса». В этой встрече «Кингз» разгромили «Коламбус» со счётом 8:2. В том же сезоне Фролов был приглашён в национальную сборную на зимние Олимпийские игры 2006 года. На Олимпиаде в Турине Фролов получил травму плеча. Из-за травмы Фролов не играл около месяца, всего в сезоне 2005/06 за 69 игр он набрал 54 очка (21 гол и 33 передачи).

В сезоне 2006/2007 Фролов продолжает набирать ход, в 82 играх он набрал 71 очко (35 голов и 36 передач) и стал вторым бомбардиром команды после Майкла Каммаллери. В сезоне 2007/2008, несмотря на полученную в ноябре травму паха, из-за которой Фролов пропустил 11 встреч, он снова стал вторым бомбардиром в команде, после Анже Копитара. В том сезоне он набрал в 71 игре 67 очков (23 гола и 44 передачи). В сезоне 2008/2009 он в 77 играх набрал 59 очков (32 гола и 27 передач). В сезоне 2009/2010 Фролов в 81 встрече набрал 51 очко (19 голов и 32 передачи). В том же сезоне единственный раз в карьере в НХЛ играл в плей-офф: 6 матчей, 4 очка (1+3).

27 июля 2010 года в качестве неограниченно свободного агента подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $3 млн. 8 января 2011 года игрок «Анахайма» Брэд Винчестер упал на ногу Фролова, из-за чего Фролов порвал связки правого колена и пропустил остаток сезона 2010/11 после того, как ему была сделана операция. В 43 играх сезона набрал 16 очков (7+9).

12 мая 2011 года Фролов подписал трёхлетний контракт с омским «Авангардом», выступающим в КХЛ. В сезоне 2011/12 Фролов в 54 играх набрал 24 очка (12+12), а в сезоне 2012/13 стал лучшим бомбардиром команды наравне с Томашем Заборски, набрав 41 очко (13+28).

5 ноября 2013 года был обменян в ЦСКА. Завершив сезон в составе армейцев, Фролов не смог найти команду на следующий и полностью пропустил его.

7 июля 2015 года Фролов подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо». Свой первый гол за нижегородцев Фролов забил в ворота «Спартака», матч закончился победой «Торпедо» со счетом 5:2. В сезоне 2015/16 за «Торпедо» набрал в 47 играх 19 очков (6+13). 7 апреля 2016 года Фролов продлил контракт с «Торпедо» еще на один сезон. В сезоне 2016/17 в регулярном чемпионате КХЛ набрал в 34 играх 17 очков (7+10), в плей-офф в 8 играх 3 очка (3+0).

17 июля 2017 года Фролов заключил одностороннее соглашение на один сезон с хабаровским «Амуром». За Амур в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18 в 47 играх набрал 10 очков (6+4), в плей-офф 2017/18 в 2 играх очков не набрал.

24 июля 2018 года Фролов подписал контракт с клубом «Дэмен Киллер Уэйлс» из Республики Корея. Подробности сделки не разглашались.

Статистика

Клубная карьера 

 b Матч переходного турнира между командами Суперлиги и высшей лиги.

Сборная

Достижения 
 Чемпион мира 2009 года.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2010 года.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года.
 Чемпион мира среди молодёжи 2002 года.
 Чемпион России 2005 года.
 Лучший новичок чемпионата России 2002 года.
 В рамках премии «Золотая подкова» один раз получил «Золотую подкову» (2004).
 Участник матча звёзд КХЛ 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Данные по игроку на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Краткая биография на сайте ХК «Крылья Советов»
 Биография на сайте болельщиков ХК «Авангард»

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Амур»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»